Scolecolepis jeffreysii är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1879. Scolecolepis jeffreysii ingår i släktet Scolecolepis och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jeffreysii